Минусинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь старинного сибирского города Минусинска, расположенного на юге Красноярского края.

Россия 
 Минусинская улица — улица в Абакане.
 Минусинская улица — улица в Ангарске (Иркутская область).
 Минусинская улица — улица в Анжеро-Судженске (Кемеровская область). 
 Минусинская улица — улица в Астрахани.
 Минусинская улица — улица в Ачинске (Красноярский край).
 Минусинская улица — улица в Казани.
 Минусинская улица — улица в Калининграде.
 Минусинская улица — улица в Канске (Красноярский край). 
 Минусинская улица — улица в Красноярске. 
 Минусинская улица — улица в самом Минусинске (названа в честь реки Минусинка).  
 Минусинская улица — улица в Москве.
 Минусинская улица — улица в Прокопьевске (Кемеровская область).
 Минусинская улица — улица в Самаре.
 Минусинская улица — улица в Ужуре (Красноярский край). 
 Минусинская улица — улица в Улан-Удэ.
 Минусинская улица — улица в Хабаровске.
 Минусинская улица — улица в Черногорске (Республика Хакасия).

Украина 
 Минусинская улица — улица в Днепре.
 Минусинская улица — улица в Горловке (город контролируется ДНР).

Казахстан 
 Минусинская улица — улица в Алма-Ате.